Buck Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Knob (Logan County, Arkansas)
 Buck Knob (Scott County, Arkansas)
 Buck Knob (Colorado)
 Buck Knob (Fannin County, Georgia)
 Buck Knob (Lumpkin County, Georgia)
 Buck Knob (Murray County, Georgia)
 Buck Knob (Towns County, Georgia, 914 m)
 Buck Knob (Towns County, Georgia, 997 m)
 Buck Knob (Union County, Georgia)
 Buck Knob (Illinois)
 Buck Knob (Indiana)
 Buck Knob (Barren County, Kentucky)
 Buck Knob (Elliott County, Kentucky)
 Buck Knob (Muhlenberg County, Kentucky)
 Buck Knob (Wayne County, Kentucky)
 Buck Knob (Bollinger County, Missouri)
 Buck Knob (Jefferson County, Missouri)
 Buck Knob (Lafayette County, Missouri)
 Buck Knob (Miller County, Missouri)
 Buck Knob (Alexander County, North Carolina)
 Buck Knob (Cherokee County, North Carolina, 787 m)
 Buck Knob (Cherokee County, North Carolina, 870 m)
 Buck Knob (Haywood County, North Carolina)
 Buck Knob (Jackson County, North Carolina, 1219 m)
 Buck Knob (Jackson County, North Carolina, 1237 m)
 Buck Knob (Jackson County, North Carolina, 1239 m)
 Buck Knob (Jackson County, North Carolina, 1415 m)
 Buck Knob (Jackson County, North Carolina, 1688 m)
 Buck Knob (Macon County, North Carolina, 1187 m)
 Buck Knob (Macon County, North Carolina, 1291 m)
 Buck Knob (Madison County, North Carolina, 1090 m)
 Buck Knob (Madison County, North Carolina, 812 m)
 Buck Knob (Transylvania County, North Carolina)
 Buck Knob (Watauga County, North Carolina)
 Buck Knob (Ohio)
 Buck Knob (South Carolina)
 Buck Knob (Bledsoe County, Tennessee, 619 m)
 Buck Knob (Bledsoe County, Tennessee, 691 m)
 Buck Knob (Hamilton County, Tennessee)
 Buck Knob (Johnson County, Tennessee)
 Buck Knob (Sequatchie County, Tennessee)
 Buck Knob (Texas)
 Buck Knob (Highland County, Virginia)
 Buck Knob (Wise County, Virginia)
 Buck Knob (Braxton County, West Virginia)
 Buck Knob (Greenbrier County, West Virginia)
 Buck Knob (Lincoln County, West Virginia)
 Buck Knob (Pocahontas County, West Virginia)
 Buck Knob (Randolph County, West Virginia)
 Buck Knob (Roane County, West Virginia)
 Buck Knob (Tyler County, West Virginia)
 Buck Knob (Wayne County, West Virginia, 354 m)
 Buck Knob (Wayne County, West Virginia, 381 m)